Га́рет Дже́ймс Маккли́ри (; 15 мая 1987, Оксфорд, Англия) — ямайский футболист, полузащитник, клуба «Уиком Уондерерс». Выступал в сборную Ямайки.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Макклири начал карьеру в клубе своего родного Оксфорда, «Оксфорд Сити» в 2004 году, параллельно выступая за молодежную команду «Оксфорд Юнайтед». Несмотря на то, что Гарет постоянно привлекался к играм, он никогда не подписывал контракт, хотя клуб платил ему заработную плату. После года в «Сити», Макклири перешёл в «Слау Таун», где отыграл 24 матча и забил 6 голов. В январе 2007 года он переходит в «Бромли». За новый клуб Гарет провел 40 игр и забил 11 голов, после чего тренер «Ноттингем Форест» Колин Колдервуд пригласил полузащитника «испытать себя» на Сити Граунд. 21 января 2008 года Макклири подписал контракт с «лесниками».

«Ноттингем Форест» 
В новом клубе Макклири дебютировал в домашнем матче против «Карлайл Юнайтед» 3 марта 2008 года, выйдя на замену в конце матча. 1 апреля 2008 года Гарет забил свой первый гол за «лесников», в компенсированное время поразив ворота «Карлайла». Через четыре дня Макклири вышел в основе в поединке против «Челтнем Таун», и по итогам матча был признан лучшим его игроком.

В начале сезона 2011/12 Макклири получил травму, которая оставила его вне игры до конца 2011 года. После восстановления Гарет ударно провёл концовку сезона и забил 9 голов, 6 из которых он послал в ворота соперников в марте. В матче против «Лидс Юнайтед», 20 марта 2012 года Макклири забивает 4 гола. По итогам марта полузащитник получил звание Футболиста Месяца, а также стал Лучшим игроком «Ноттингем Форест» по итогам сезона.

«Рединг» 
16 мая 2012 года Макклири отклонил предложение о продлении контракта со стороны «лесников» и подписал 3-летнее соглашение с «Редингом». 18 августа Гарет дебютировал в Премьер лиге за новый клуб в матче против «Сток Сити». 22 августа в поединке против «Челси», с навеса Макклири забил другой новичок команды Павел Погребняк. 27 октября того же года в поединке против «Фулхэма», Гарет забил свой первый гол за новый клуб и помог ему добиться ничьей, 3-3.

Международная карьера 
7 февраля 2013 года в матче отборочного турнира Чемпионата мира 2014 против сборной Мексики Гарет дебютировал за сборную Ямайки.

Летом 2015 года Макклири попал в заявку сборной на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Парагвая и Аргентины.

В том же году Гарет принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матчах против команд Гаити, Канады, Сальвадора, Коста-Рики, Мексики и США. В поединках против сальвадорцев и костариканцев Макклири два забил гол.

Летом 2016 года Гарет принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики, Венесуэлы и Уругвая.

Голы за сборную Ямайки

Достижения 

Международные

 Ямайка
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания

Ссылки 
 Official PFA Profile

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Бромли»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Оксфорд Сити»